4458 Oizumi – asteroide
 Ōizumi – città del Giappone